Шеврі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен
 Шеврі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш